Влади́мир Игнате́нко: 
 Игнатенко, Владимир Пименович (1920—2007) — советский театральный актёр. Народный артист Украинской ССР.